Gessinger est un patronyme pouvant désigner:
 Humberto Gessinger (né en 1963), musicien et guitariste brésilien ;
  (1992-2010), mannequin autrichienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand